Contea di Victoria o Victoria County è la denominazione delle seguenti contee: 
 Contea di Victoria (Texas) – negli Stati Uniti
 Contea di Victoria (Nuovo Brunswick) – in Canada
 Contea di Victoria (Nuova Scozia) – in Canada
 Contea di Victoria (Trinidad e Tobago)